Slovo pěna má více významů:

obecně
 pěna – látka tvořená bublinami plynu v kapalině, jiném plynu nebo v pevné látce (disperze plynu)
 pivní pěna – pěna na pivě

názvy obcí
 Dolní Pěna – obec v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji
 Horní Pěna – obec v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji

řeky
 Pěna (řeka) – řeka v Západním Pomořansku v Německu
 Pěna (přítok Pselu) – levostranný přítok řeky Psel v Rusku
 Malá Pěna – řeka ve Slezském a Opolském vojvodství v Polsku

v geolologii
 mořská pěna neboli sepiolit, druh nerostu

v kultuře
 Pěna dní – román francouzského spisovatele Borise Viana
 Pěna dní (muzikál) – český muzikál na motivy stejnojmenného románu od skladatele Milana Svobody a libretisty Jana Vedrala

Související články 
 Pena

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno